Митрошин — русская фамилия. Известные носители:
 Митрошин, Василий Трофимович (1921—1992) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Митрошин, Павел Александрович (1905—1983) — Герой Советского Союза.
 Митрошин, Юрий Алексеевич (род. 1953) — финский художник, иконописец.